Lombard Street (San Francisco), carrer de San Francisco (Califòrnia), famós per ser el més sinuós dels Estats Units
 Lombard Street (Londres), carrer de Londres (Anglaterra).